Mon petit doigt m'a dit (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1968, qui a connu plusieurs adaptations :
 Mon petit doigt m'a dit, comédie policière française de Pascal Thomas sortie en 2005 ;
 Mon petit doigt m'a dit (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV diffusé en 2006.